Der folgende Artikel beschreibt die Qualifikation für die Olympischen Winterspiele 2022 im Skilanglauf.

Qualifikationsnormen 
Insgesamt stehen für die Wettbewerbe im Skilanglauf 296 Quotenplätze zur Verfügung, je 148 pro Geschlecht. Damit ein NOK einen Athleten entsenden kann muss dieser in einer Einzeldisziplin bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 2021 oder den Nordischen Junioren-Skiweltmeisterschaften 2021 gestartet sein und weniger als 300 FIS-Punkte haben.

Unabhängig von der Anzahl an qualifizierten Athleten stehen einem NOK maximal acht Quotenplätzen pro Geschlecht zu. Pro Wettkampf dürfen jedoch maximal vier Athleten bzw. eine Staffel an den Start gehen.

Grundlage für die Qualifikation einzelner NOKs sind die Ergebnisse einzelner Athleten, die sich in A- und B-Standard unterteilen.

A-Standard 
Athleten, die den A-Standard erreichen (Athlet hat weniger als 100 FIS-Punkte) können in allen Rennen eingesetzt werden.

B-Standard 
Athleten die den B-Standard erreichen (weniger als 300 Distanzpunkte bzw. Sprintpunkte) können nur jeweils in den Distanz- bzw. Sprintrennen eingesetzt werden.

Zusätzliche Regeln für die Staffel 
In der Staffel sind zudem Athleten, die sich in der Nordischen Kombination oder im Biathlon qualifiziert haben, können auch im Staffelrennen eingesetzt werden. Sie müssen dabei den B-Standard erfüllen.

Verteilung der Quotenplätze 
Zur Verteilung der Quotenplätze wird eine Nationenwertung verwendet, die die Ergebnisse jedes Geschlechts aus der Saison 2020/21 berücksichtigt. Dabei werden die Quotenplätze wie folgt verteilt:

 Nationen der Plätze 1 bis 5: 5 zusätzliche Quotenplätze
 Nationen der Plätze 6 bis 10: 3 zusätzliche Quotenplätze
 Nationen der Plätze 11 bis 20: 2 zusätzliche Quotenplätze
 Nationen der Plätze 21 bis 30: 1 zusätzlicher Quotenplatze

Restliche Quotenplätze 
In jedem Geschlecht werden die restlichen Quotenplätze in vier Runden nach der Nationenwertung von der am bestplatzierten Nation abwärts verteilt. Nationen von 1 bis 5 erhalten in Runde eins einen zusätzliche Quotenplatz. Nationen von 1 bis 10 erhalten in Runde zwei einen zusätzlichen Quotenplatz. Nationen von 1 bis 20 erhalten in Runde drei einen Quotenplatz. Alle restlichen Quotenplätze werden in Runde vier verteilt.

Gastgebernation 
Sollten sich die gastgebenden Chinesen nicht regulär qualifiziert haben oder sich weniger als vier Quotenplätze gesichert, stehen ihnen trotzdem pro Geschlecht vier Quotenplätze zu. Grundlage für die Qualifikation einzelner NOKs sind die Ergebnisse einzelner Athleten, die sich in A- und B-Standard unterteilen.

Übersicht

Weblinks 
 Qualifikationssystem (PDF, englisch)

Skilanglauf
Qualifikation